L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE), également appelé , () est l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ses missions sont d'étudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature (espaces verts et biodiversité)… mais aussi délivrer des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations au niveau belge et international, enfin, l'institution a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction et des liens entre santé et environnement.

Depuis sa création en 1989, à la suite de la régionalisation des matières environnementales, les compétences de Bruxelles Environnement touchent aussi à la recherche et à l’information du public dans tous ces domaines, y compris sous l'aspect des économies d’énergie.

Historique

Activités

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site officiel

Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Économie en Belgique
Organisme fondé en 1989
Association ou organisme lié à l'environnement en Belgique
Établissement public lié à l'environnement